Grin peut désigner :

Patronymes 
 Aleksandr Pavlovitch Grin, pseudonyme du compositeur d'études d'échecs Aleksandr Pavlovitch Gouliaev ;
 Elda Grin (1928-2016), psychologue, universitaire et experte juridique arménienne ;
 François Grin, économiste suisse ;
 Henri Louis Grin, explorateur ;
 Jean Grin, littéraire suisse ;
 Jean-Pierre Grin, homme politique suisse ;
Marie Melina Grin, dite Madame Vaudé-Green (1822-1902), photographe française ;
 Micha Grin, littéraire suisse.

Sigle 
 GRIN, studio de développement de jeux vidéo aujourd'hui fermé
 GRIN, sigle pour Germplasm Resources Information Network (littéralement : « Réseau d'information sur les ressources concernant le plasma germinatif »).

Autres 
 Chelsea Grin, groupe de deathcore américain ;
 Rapport Grin, rapport traitant du multilinguisme et du coût linguistique ;
 Grin-Grin, magazine bimensuel malien.

Homonymie de patronyme
Sigle de 4 caractères